Канејдијан има више значења:
 Округ Канејдијан (Оклахома), је округ у америчкој савезној држави Оклахома
 Канејдијан (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Канејдијан (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Канејдијан (река), је река која протиче кроз САД